Winston Churchill (1620–1688) – brytyjski polityk
 Winston Churchill (1871–1947) – amerykański pisarz
 Winston Churchill (1874–1965) – brytyjski polityk, premier
 Winston Churchill (1940–2010) – brytyjski polityk
 Winston Churchill jako malarz